Matt Walker kan avse:
Matt Walker (ishockeyspelare), kanadensisk ishockeyspelare.
Matt Walker (musiker), amerikansk musiker.